A Visa jelentései:
 Visa település Romániában
 Visa (bankkártya)
 Visa (autó) a francia Citroen cég egyik autómodellje